Hymenasterides är ett släkte av sjöstjärnor. Hymenasterides ingår i familjen knubbsjöstjärnor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Knubbsjöstjärnor
Hymenasterides